Notlandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Notlandet (vid Rosala, Kimitoön), Åboland, 
 Notlandet (vid Bolax, Kimitoön), Åboland,

Se även
Norrlandet (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar